

Događaji 
 Rimski Senat Oktavijanu dodijelio titulu augustus (uzvišeni) što je početak Rimskog Carstva.

Rođenja

Smrti